Kill je anglické slovo, které znamená „zabít“ a může být použito ve významu:

 kill (Unix) – jeden ze základních unixových příkazů

v kultuře
 Kill (album) – hudební album
 Kill 'Em All – první album skupiny Metallica
 Kill Bill – americký film
 Kill Bill 2 – americký film
 Generation Kill – sedmidílná minisérie z produkce HBO
 In for the Kill – čtvrté album skupiny Budgie
 Kill Yr Idols – druhé EP americké skupiny Sonic Youth
 Pleasure to Kill – druhé studiové album skupiny Kreator

v geografii
 Kill (hrabství Kildare) – obec v irském hrabství Kildare
 Kill (hrabství Waterford) – obec v irském hrabství Waterford